Слюдянка:

Населённые пункты 
 Слюдянка — село в Усть-Калманском районе Алтайского края
 Слюдянка — город в Слюдянском районе Иркутской области
 Слюдянка — посёлок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области

Реки 
 Слюдянка — река в Алтайском крае, приток Ануя.
 Слюдянка — река в Амурской области, приток Неклюдяка.
 Слюдянка — река в Северобайкальском районе Бурятии, впадает в Байкал.
 Слюдянка — река в Забайкальском крае.
 Слюдянка — река в Слюдянском районе Иркутской области, впадает в Байкал.
 Слюдянка — река в Слюдянском районе Иркутской области, приток Большой Половинной.
 Слюдянка — река в Иркутской области, приток Бирюсы.
 Слюдянка — река в Балахтинском районе Красноярского края, приток Дербины.
 Слюдянка — река в Сухобизимском районе Красноярского края, приток Шиверной Веснины.
 Слюдянка — река в Ермаковском и Шушенском районах Красноярского края, приток Енисея.
 Слюдянка — река в Терском районе Мурманской области.
 Слюдянка — река в Сахалинской области, приток Большой Нельмы.
 Слюдянка — река в Свердловской области России, приток Холодной.
 Слюдянка — река в Хабаровском крае, приток Белой Речки.

Железнодорожные станции 
 Слюдянка I — станция в Слюдянском районе Иркутской области
 Слюдянка II — станция в Слюдянском районе Иркутской области

Месторождение 
 Слюдянка — месторождение в Слюдянском районе Иркутской области рядом с городом Слюдянка

Улицы 
 улица Слюдянка — улица в Новосибирске

См. также 
 Верх-Слюдянка — посёлок в Усть-Калманском районе Алтайского края
 Большая Слюдянка — река в Манском районе Красноярского края, приток Крола
 Малая Слюдянка — река в Алтайском крае
 Верхняя Слюдянка — река в Северобайкальском районе Бурятии
 Нижняя Слюдянка — река в Северобайкальском районе Бурятии
 1-я Слюдянка — река в Балахтинском районе Красноярского края